Bereśnik – szczyt w Beskidzie Sądeckim
  Bereśnik – wzniesienie w Małych Pieninach